EULEX (от  — «закон») — специальная миссия Европейского союза в составе 2000 гражданских лиц и представителей правоохранительных органов, предназначенная для отправки в Косово в рамках плана Ахтисаари.

Евросоюз одобрил размещение миссии в Косово 16 февраля 2008. В её работе собирались принять участие все страны ЕС кроме Мальты, а также граждане США, Швейцарии, Норвегии, Турции и Хорватии. При этом большинство сотрудников EULEX будут составлять немцы и итальянцы.

Легитимность 
Решение разместить в Косово иностранный полицейский контингент без согласования с правительством Сербии противоречит тексту Резолюции Совета Безопасности ООН № 1244, где трижды указывается приверженность «контактной группы» и всех членов ООН принципу территориальной целостности Сербии (тогда — СРЮ в составе Сербии и Черногории):
 подтверждается приверженность всех государств-членов (ООН) суверенитету и территориальной целостности Союзной Республики Югославии и других государств региона
 политический процесс, направленный на заключение временного политического рамочного соглашения, предусматривающего значительную степень самоуправления для Косово, с полным учётом соглашений, подготовленных в Рамбуйе, и принципов суверенитета и территориальной целостности Союзной Республики Югославии и других стран региона, и демилитаризация ОАК
 Политический процесс в направлении достижения временного политического рамочного соглашения, предусматривающего существенное самоуправление для Косово, при всестороннем учёте соглашений, заключённых в Рамбуйе, и принципов суверенитета и территориальной целостности Союзной Республики Югославии и других стран региона и демилитаризация Освободительной армии Косово. Переговоры между сторонами в целях обеспечения урегулирования не должны задерживать или подрывать процесс создания демократических органов самоуправления.

Таким образом, лидер сербской национальной общины в Косово Милан Иванович считает, что «по сути, миссия ЕС является оккупацией и не будет признана ни Сербией, ни сербами в Косово».

Сворачивание деятельности 
Первоначально предполагалось, что работа миссии продлится до 2014 года, однако местный парламент неоднократно голосовал за продление срока её работы в Косово. По состоянию на ноябрь 2017 года, сотрудники организации должны покинуть край в 2018 году.

В 2012 году Европейская счётная палата признала деятельность миссии неэффективной. Среди причин такого положения дел назывались проблемы с кадрами и низкая профессиональная квалификация многих сотрудников миссии.

В 2016 году EULEX передал косовским властям контроль над таможней, но при этом миссия обещала в дальнейшем помогать им советами.

В ноябре 2017 года подал в отставку председатель суда EULEX Малком Симмонс. Объясняя свой поступок в интервью «Le Monde», он указал на серьезные нарушения в работе организации и заявил, что больше не хочет «быть частью этого фарса».

См. также 
 KFOR

Примечания

Ссылки 
 Миссия ЕС в Косово

Внешняя политика Европейского союза
Полицейские спецподразделения
Политика Сербии
Политика Косова